La verità su Bébé Donge (La Vérité sur Bébé Donge) – romanzo di Georges Simenon del 1941
La follia di Roberta Donge (La Vérité sur Bébé Donge) – film del 1952 diretto da Henri Decoin